Сте́фан Ма́риус Йо́хансен (; 8 января 1991, Вардё, Финнмарк) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Куинз Парк Рейнджерс» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Стефан Йохансен родился и вырос в Вардё, а в 14 лет попал в академию клуба «Будё-Глимт». Вместе с Андерсом Конрадсеном в 2007 году он был зачислен в первую команду, а дебютировал он 20 мая в матче Кубка Норвегии с «Хаммерфестом». Сезон 2008 «Будё-Глимт» уже начинал в Типпелиге, а свой первый матч в ней Йохансен сыграл 10 августа, выйдя на замену в матче с «Викингом».

В сезоне 2009 «Будё-Глимт» вылетел в первый дивизион, но Йохансен остался, несмотря на понижение в классе. За это время его успели назвать «одним из самых талантливых игроков Норвегии», а в очередь за ним выстроились такие клубы, как «Тромсё», «Фредрикстад» и «Олесунн», но в декабре 2010 года он подписал контракт со «Стрёмсгодсетом» на правах свободного агента.

Йохансен дебютировал за новую команду 20 марта 2011 года в игре с «Согндалом», где провёл на поле 10 минут. В своём первом сезоне за «Стрёмсгодсет» он провёл 13 матчей в Типпелиге, в которых забил 1 гол. 16 мая 2012 года, в матче против «Саннес Ульфа», Стефан забил гол с помощью штрафного удара. Через 11 дней, 27 мая, он снова забил со стандартного положения, но уже в ворота «Фредрикстада». После возвращения Мохаммеда Абу в «Манчестер Сити» Йохансен окончательно закрепился в стартовом составе «Стрёмсгодсета», а в августе 2012 года был награждён званием Лучшего молодого игрока месяца от спонсора Типпелиги Statoil.

15 января 2014 года Йохансен перешёл в «Селтик» за 2 миллиона фунтов, подписав контракт на 3,5 года. Стефан дебютировал за «кельтов» 26 января, заменив Чарли Малгрю на 87 минуте. Свой первый гол за «Селтик» норвежец забил 22 марта, поразив ворота «Сент-Миррена» ударом головой.

Международная карьера 
В составе сборной Норвегии Йохансен дебютировал 14 августа 2013 года в товарищеской игре со Швецией, где забил один из голов.

Достижения 
 «Стрёмсгодсет»
 Типпелига (1): 2013

 «Селтик»
 Премьер-лига (1): 2013/14
 Обладатель кубка шотландской лиги (1): 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Фулхэм»